Inussuttuut bezeichnet:
 Inussuttuut (Inselgruppe, Narsaq), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland
 Inussuttuut (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussuttuut (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland